IG Field, stadio inaugurato nel 2013
 Canad Inns Stadium, stadio inaugurato nel 1953 e demolito nel 2013